Zdzisław Krasnodębski peut désigner :
 Zdzisław Krasnodębski (1904-1980), aviateur polonais ;
 Zdzisław Krasnodębski (1953-), sociologue et homme politique polonais.